Panini steht für
 eine Tribus aus der Familie der Menschenaffen, einzige Gattung dieser Tribus sind die Schimpansen
 italienische Brötchen (Plural), siehe Panino
 italienisches gegrilltes Sandwich: Panini (Sandwich)
ist der Familienname folgender Personen:
 Federica Panini (* 1985), italienische Badmintonspielerin
 Franco Cosimo Panini (1931–2007), italienischer Unternehmer
 Giovanni Paolo Pannini, auch Panini, (1691–1765), italienischer Maler und Architekt
 Umberto Panini (1930–2013), italienischer Unternehmer

ist zudem der Name:
 eines indischen Grammatikers, siehe Panini (Grammatiker)
 eines italienischen Druck- und Verlagskonzerns, siehe Panini (Unternehmen)

Siehe auch:
 Pagnini
 Giovanni Paolo Pannini